

Sigle 
 National Provincial Championship – competizione neozelandese di rugby riservata alle rappresentative provinciali
 Non Player Character – personaggio non giocante (PNG) nei giochi di ruolo
 Not Politically Correct – espressione della lingua inglese che, letteralmente, sta a significare "non politicamente corretto"
 NATO Programming Centre – Organismo della NATO che si occupa del sistema di supporto e mantenimento dell'Air Command and Control Systems. All'interno di questi sistemi è compreso il NATO Air Command and Control System (ACCS).
 Nuclear Pore Complex – complesso del poro nucleare.

Codici 
 NPC – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 06 di Napoli/Capodichino, radioassistenze per la navigazione aerea

Matematica 
 NP-C – NP-Completo